

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Domaradzice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria 
 Domaradzice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin

Zobacz też 
 Domaradzice-Borek